Eder ou Éder peut désigner :

Toponyme 
 Eder, rivière en Allemagne.

Prénom

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Éder (né en 1957), Éder Aleixo de Assis, footballeur brésilien.
 Éder (né en 1986), Éder  Citadin Martins, footballeur brésilo-italien.
 Éder (né en 1987), Éderzito António Macedo Lopes, footballeur portugais.

Prénom 
 Éder Bonfim (né en 1981), footballeur brésilien.
 Éder Sánchez (né en 1986), athlète mexicain, spécialiste de la marche.
 Éder Balanta (né en 1993), footballeur colombien.

Nom de famille 

 Alfred Eder (1953-), ancien biathlète autrichien.
 Carl Caspar Eder (1751-18?), musicien allemand du .
 David Eder (1865-1936), médecin et psychanalyste britannique.
 Elfi Eder (1970-), skieuse alpine autrichienne.
 Franz Xaver Eder (1925-2013), prélat catholique allemand.
 Guillaume Eder (15?-1546), évêque de Saint-Brieuc.
 Guy Éder de La Fontenelle (1572?-1602), chef ligueur, brigand en Bretagne.
 Josef Eder (1972-), bobeur autrichien.
 Lisa Eder (2001-), sauteuse à ski autrichienne.
 Liselotte Eder (1922-1993), connue sous le pseudonyme de Lilo Pempeit, traductrice et actrice allemande.
 Norbert Eder (1955-2019), footballeur allemand.
 Simon Eder (1983-), biathlète autrichien.
 Sylvia Eder (1965-), skieuse alpine autrichienne, sœur de la précédente.
 Thomas Eder (1980-), footballeur autrichien.
 Georg-Peter Eder (1921-1986), pilote de chasse allemand de la Luftwaffe.

Autres 

 Quatuor Éder, quatuor à cordes hongrois (1972-1997).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme germanique